Shu puede referirse a:

Shu, deidad cósmica que personifica el aire atmosférico y la luz, según la mitología egipcia.

Shu, uno de los reinos durante la era de los Tres Reinos de China.

 Shu, uno de los 10 distritos en los que se divide la provincia de Zhambyl (Kazajistán). 

 SHU, del inglés Scoville heat units, nombre de la unidad que pondera el picante en la escala Scoville.